Lorelle :

 Lucien Lorelle (1894-1968), photographe français
 Olivier Lorelle (1963-), scénariste et adaptateur
 Véronique Lorelle, journaliste

 Clos Lorelle à Sainte-Gemmes-sur-Loire